Death Row oder Deathrow (engl. Todeszelle) bezeichnet:

 Prison of Death, einen TV-Film von Kevin VanHook aus dem Jahr 2006
 Death Row Records, ein Musiklabel
 Death Row (Album), ein Album von Accept
 Deathrow, eine deutsche Thrash-Metal-Band 
 Death Row, ein Lied von Judas Priest vom Album Jugulator